Anna Żukowa (ros. Анна Жукова, ur. 12 kwietnia 1999 w Magadanie) – rosyjska skoczkini narciarska reprezentująca klub OSVSM Magadan. Medalistka mistrzostw kraju.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 13 grudnia 2015 roku w Niżnym Tagile, gdzie zajęła ostatnie czterdzieste miejsce.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Magadanie
Urodzeni w 1999